Карадар'я́ (з тюрк. чорна річка) — назва річок у Середній Азії.
 Карадар'я — ліва складова Сирдар'ї
 Карадар'я — рукав Зеравшану
 Карадар'я — міське селище в Самаркандській області Узбекистану